LIUT de Béziers créé le , est un institut d'enseignement technologique basé à Béziers.

Présentation 
Il constitue une composante de l'Université de Montpellier à part entière depuis septembre 2007. De 1992 à 2007 L'IUT de Béziers était une antenne de l'IUT de Montpellier.

Il propose des formations techniques de niveau bac+3 (Bachelor Universitaire de Technologie, Licence professionnelle) ainsi que des formations courtes de niveau bac (DAEU-B, DUETI)
 Nombre d'étudiants : 510
 Directeur de l'Institut : Jérôme Azé
 Nombre d'enseignants rattachés : 36
Professeurs des universités : 4
 Maîtres de conférences, ATER et professeur associé : 14
 Enseignants (10 agrégés, 4  certifiés, 2 PLP, 1 ATE) : 18
 Doctorants : 5
 Nombre de personnels administratifs et techniques rattachés : 19
 Adresse : 3, place du  - BP 50438 - 34505 Béziers cedex

Les départements 
L'IUT de Béziers comprend quatre départements d'enseignements définis par décrets publiés au Journal Officiel. Dans l'ordre de création : 
Techniques de Commercialisation (TC) ;
Réseaux et Télécommunications (R&T) ;
Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI) ;

 Carrières Sociales (CS).

Les Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) et les parcours proposés 

BUT - Techniques de Commercialisation :
 parcours Marketing digital, e-business et entrepreneuriat.
 parcours Business international : achat et vente
 parcours Marketing et Management du point de vente
BUT - Réseaux et Télécoms :
parcours Cybersécurité
parcours Développement Système et Cloud 
parcours Internet des Objets et Mobilité
BUT - Métiers du Multimédia et de l'Internet :
Création Numérique
Développement web et dispositifs interactifs

BUT - Carrières Sociales :
parcours Villes et Territoires Durables avec l'Université Paul-Valéry-Montpellier ;
parcours Coordination et Gestion des Établissements et Services Sanitaires et Sociaux (CGE3S) avec l'Université Paul-Valéry-Montpellier.

Licence professionnelle en trois ans (Bachelor) 
A la rentrée 2023 ouvrira la licence professionnelle en 3 ans, donc accessible après le BAC, Métiers de l'Industrie : Mécatronique, Robotique, parcours Robotique et Intelligence Artificielle.

Licences professionnelles 
A la rentrée 2023, avec la mise en place de la troisième année de Bachelor, les licences professionnelles ne seront plus proposées.
 Licence professionnelle - MRIT : Parcours Cybersécurité (en apprentissage), labellisée SecNumEdu par l'ANSSI ;
Licence professionnelle - MRIT : Parcours Cloud « Cloud Devops Infrastructure » ;
Licence professionnelle - MDN : Métiers du Numérique : production numérique pour les médias.

Diplômes Universitaire 
 Diplôme Universitaire d'Etudes Technologiques Internationales : DUETI
 Diplôme Universitaire de Formation aux Métiers de Médiateur : DUFMM

Diplôme d'Accès aux Études Universitaires 
 Diplôme d'accès aux études universitaires option scientifique - DAEU-B (niveau BAC)

Innovation pédagogique 

L'IUT est en phase avec la mouvance du réseau français des Learning Labs qui porte les valeurs des nouvelles pédagogies : mettre les techniques de pointe au service d’un co-apprentissage agile et accélérer l’esprit d’entreprise créatif dans un espace convivial lié aux plus hauts niveaux de recherche. C'est pour cette raison que l'IUT de Béziers possède un Learning_lab, un forum des savoirs appelé Espace Michel Serres, un fablab et des espaces de vie et de travail.

Voir aussi 
Didex le labo des savoirs de l'IUT de Béziers
 Le fablab à l'IUT de Béziers
 Université de Montpellier
 IUT de Montpellier-Sète
 IUT de Nîmes

Liens externes 
 Site Web de l'IUT de Béziers
 Site Web de l'Université de Montpellier
Portail des IUT d'Occitanie Méditerranée

Références 

Université de Montpellier
Béziers
Enseignement supérieur en région Occitanie
Bâtiment à Béziers